Ен Ширли () је била америчка глумица, рођена 17. априла 1918. године у Њујорку, а преминула 4. јула 1993. године у Лос Анђелесу.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1918.
Умрли 1993.
Америчке глумице